Бист:
 Бист — река в Германии и Франции.
 Бист — село в Ордубадском районе Азербайджана.